Vila Cova (Barcelos) — freguesia no concelho de Barcelos, Portugal
 Vila Cova (Fafe) — freguesia no concelho de Fafe, Portugal
 Vila Cova (Penafiel) — freguesia no concelho de Penafiel, Portugal
 Vila Cova (Vila Real) — freguesia no concelho de Vila Real, Portugal
 Vila Cova à Coelheira (Seia) — freguesia no concelho de Seia, Portugal
 Vila Cova à Coelheira (Vila Nova de Paiva) — freguesia no concelho de Vila Nova de Paiva, Portugal
 São Miguel de Vila Cova — actual Morreira

Ver também
 Cova
 Covas

Desambiguação